Михаи́л Павле́нко:
 Павленко, Михаил Владимирович (род. 1959) — советский заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Павленко, Михаил Павлович (1910—1980) — гвардии старшина, полный кавалер Ордена Славы. Омельянович-Павленко, Михаил Владимирович (1878—1952) — украинский генерал-полковник армии Украинской народной республики (УНР).

 Примечания